Regout ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Regout (* 1954), belgischer Rennfahrer
 Hubertus Regout (* 1969), deutscher Schauspieler
 Louis Hubert Willem Regout (1861–1915), von 1903 bis 1913 niederländischer Minister für Wasserwirtschaft und Vater von Robert
 Robert Regout (1896–1942), Märtyrer der katholischen Kirche